Muna – variante del prenome arabo femminile Mona
 Muña – nome comune della pianta Minthostachys mollis
 Muna – gruppo etnico indonesiano dell'isola di Sulawesi

Geografia 
 Muna – fiume della Siberia (Russia)
 Muná – comune dello Yucatán (Messico)
 Muna – isola nel mar di Flores (Indonesia)
 Muna – località nel distretto di Myagdi (Nepal)